Натуральне число 1845
 1845 рік до нашої ери
 1845 рік нашої ери